Бульвар Профсоюзов — ойконим:
 Бульвар Профсоюзов — бульвар в Волжском.
 Бульвар Профсоюзов — советское название Конногвардейского бульвара в Санкт-Петербурге.
 Бульвар Профсоюзов — бульвар в Твери.